

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Magierów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Skaryszew
 Magierów – część wsi Golcowa w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Domaradz
 Magierów – część wsi Końskie w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Dydnia
 Magierów – przysiółek wsi Wesoła w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Nozdrzec
 Magierów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Solec-Zdrój

Gmina 
 Magierów – dawna gmina

Miejscowości na Ukrainie 
 Magierów – osiedle typu miejskiego (dawniej miasto) w obwodzie lwowskim, w rejonie żółkiewskim Ukrainy

Zobacz też 
 Bitwa pod Magierowem